La Coppa del Mondo di nuoto sincronizzato 2023  comprende quattro eventi tra Europa, Africa e Nord America.

Calendario

Vincitori

Uomini

Solo tecnico

Solo libero

Donne

Solo tecnico

Solo libero

Duo tecnico

Duo libero

Misto

Duo tecnico

Duo libero

Team tecnico

Team libero

Programma acrobatico

Medagliere
Aggiornato al 18 marzo 2023

Collegamenti esterni 
 

2023
Sport acquatici nel 2023